A Canellales a zárvatermők Magnoliidae kládjába tartozó négy növényrend egyike. Két családot tartalmaz, ezek: Canellaceae és Winteraceae, melyekbe 136 növényfaj tartozik, illatos fák és cserjék. A Canellaceae képviselői a trópusi Amerikában és Afrikában találhatók, a Winteraceae pedig a déli félteke egymástól távol eső részein elterülő antarktikus flórabirodalom része. Bár a rendet filogenetikus kutatások alapozták meg, sikerült néhány lehetséges szünapomorfiát találni, többek között a pollentömlővel, a magvakkal, a magkezdemény burkával (integumentum) kapcsolatban.

Egészen 1999-ig nem tartották a két családot egymáshoz közelinek. A Winteraceae-t primitív növénycsaládnak tekintették (a xilém és a termőtáj szerkezete miatt, ami jelenleg úgy tűnik, hogy a zárvatermők egészére jellemző termőtájból alakult ki). A Canellaceae-t gyakran a Myristicaceae családhoz közelinek gondolták. Az 1999-es, molekuláris genetikai és morfológiai vizsgálatok azonban a két család közeliségét támasztották alá.

Jegyzetek

Források
http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

Fordítás 

 

Magnoliids
Növényrendek